Fenerbahçe Spor Kulübü (Fenerbahçe eller blot Fener i daglig tale) er en sportsklub i Istanbul, Tyrkiet, officielt grundlagt i 1907 og er først og fremmest kendt for sin fodboldafdeling, som er en af de mest succesrige fodboldklubber i Tyrkiet. 

Fenerbahce har ud over fodbold også afdelinger for blandt andet basketball, volleyball, roning, boksning, sejlsport, svømning og bordtennis. Fenerbahces basketballafdeling for herrer, vandt i 2017 Euroleague. Basketballklubben har i alt 19 tyrkiske mesterskaber

Fenerbahce SK Fodbold 
Fenerbahce har vundet 19 Tyrkiske Fodboldmesterskaber. Fenerbahces største ærkerival er sportsklubben Galatasaray, som også er fra Istanbul. Rivalopgøret mellem disse to klubber anskues af mange fodboldeksperter, for værende ét af de ti største rivalopgører i hele verden.

Hæder

Internationale turneringer 
 Balkan Cup:
  Vindere (1): 1966/67
 UEFA Champions League:
 Kvart-Finaler (1): 2007–08

 UEFA Europa League:
 Semi-Finaler (1): ''2012-13

Tyrkiske turneringer

Tyrkiske Mesterskaber 
 Tyrkiske Super League: 
  Vindere (19): 1959, 1960-61, 1963-64, 1964-65, 1967-68, 1969-70, 1973-74, 1974-75, 1977-78, 1982-83 , 1984-85, 1988-89, 1995-96, 2000-01, 2003-04, 2004-05, 2006-07, 2010-11, 2013-14 
 Nummer to (23): 1960, 1961-62, 1966-67, 1970-71, 1972-73, 1975-76, 1976-77, 1979-80, 1983-84, 1989 -90, 1991-92, 1993-94, 1997-98, 2001-02, 2005-06, 2007-08, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2014-15, 2015-16, 2017-18, 2021-22

Andre turneringer 
Det Tyrkiske Cup
  Vindere (6): 1967-68, 1973-74, 1978-79, 1982-83, 2011-12, 2012-13
  Nummer to (11): 1962-63, 1964-1965, 1988-89, 1995-96, 2000-01, 2004-05, 2005-06, 2008-09, 2009-10, 2015-16, 2017-18

 Tyrkiske Super Cup:
  Vindere (9): 1968, 1973, 1975, 1984, 1985, 1990, 2007, 2009, 2013
  Nummer to (9): 1970, 1974, 1978, 1979, 1983, 1989, 1996, 2012,2011

 Kansler Cup: (rekord)
  Vindere (8): 1944-45, 1945-46, 1949-50, 1972-73, 1979-80, 1988-89, 1992-93, 1997-98
  Løbere-up (7): 1943-44, 1970-71, 1975-76, 1976-77, 1991-92, 1993-94, 1994-95 

 TSYD Cup: (rekord)
  Vindere (12): 1969-70, 1973-74, 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1982-83, 1985-86, 1986 -87, 1994-95, 1995-96

 Atatürk Cup: (rekord)
  Vindere (2): 1963-1964, 1998

 Istanbul Fodbold Liga: (rekord)
  Vindere (16): 1911-12, 1913-14, 1914-15, 1920-21, 1922-23, 1929-30, 1932-33, 1934-35, 1935-36, 1936 -37, 1943-44, 1946-47, 1947-48, 1952-53, 1956-57, 1958-59
  Nummer to (18): 1915-16, 1917-18, 1921-22, 1925-26, 1926-27, 1928-29, 1930-31, 1933-34, 1937-38 , 1938-39, 1939-40, 1940-41, 1942-43, 1944-45, 1945-46, 1949-50, 1955-56, 1957-58

 Istanbul Cup:
  Vindere (1): 1945

 Istanbul Shield: (record)
  Vindere (4): 1930, 1934, 1938, 1939

 Spor-Toto Cup:
  Vindere (1): 1967

 Fleet Cup: (rekord)
  Vindere (4): 1982, 1983, 1984, 1985

Spillere 
Her følger en liste over nuværende og tidligere spillere på fodboldholdet.

Nuværende

Tidligere kendte spillere. 
  Cihat Arman
  Lefter Küçükandonyadis
  Can Bartu
  Cemil Turan
  Selçuk Yula
  Oguz Cetin
  Rıdvan Dilmen
  Aykut Kocaman
   Mehmet Aurilo
  Ariel Ortega
  Elvir Baljic
  Elvir Bolic
  Alexsandro de Souza
  Washington Stecanela Cerqueira
  Dalian Atkinson
  Nicolas Anelka
  Haim Revivo
  Milan Rapaić
  Pierre van Hooijdonk
  Uche Okechukwu
  Jay-Jay Okocha
  Viorel Moldovan
  Zoran Mirković
  Kennet Andersson
  Harald Toni Schumacher
  Serhiy Rebrov

Eksterne henvisninger 

 Officiel hjemmeside  

Fodboldklubber i Tyrkiet
Etableret i 1907
Sport i Istanbul
Fanejede fodboldklubber